Цись — українське прізвище.

Відомі носії:

 Цись Олександр — письменник і культурний діяч.
 Цись Петро Миколайович (1914) — географ.
 Цись Роман Васильович — львівський композитор, член Національної спілки композиторів України.

Українські прізвища